Il doppio  del Roma Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Juan Sebastián Cabal e Robert Farah erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jamie Delgado e Ken Skupski hanno battuto in finale Adrián Menéndez Maceiras e Walter Trusendi 6–1, 6–4.

Teste di serie

  Jamie Delgado /  Ken Skupski (Campioni)
  Colin Ebelthite /  Purav Raja (quarti di finale)

  Stefano Ianni /  Simone Vagnozzi (semifinali)
  Alessandro Motti /  Antonio Veić (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Roma Open 2012